Liuprando (rei) —  rei dos lombardos que esteve no trono de 712 a 744 
Liuprando de Benevento —  duque lombardo morto depois de 759
Liuprando de Cremona (c. 922– 972) —  bispo de Cremona e historiador lombardo

Desambiguação